Проект 58 — индекс (номер) двух проектов кораблей, разработанных советскими конструкторскими бюро:
 Проект 58 — проект советского базового тральщика (БТЩ);
 Проект 58 — проект советского ракетного крейсера (РК).